Clarkson kan som auktorsförkortning betyda:

 John Richard Clarkson
 Edward Hale Clarkson

Robotskapade auktorsförkortningar